FDJ steht für:

 Freie Deutsche Jugend, ein sozialistischer Jugendverband,
 Française des Jeux (Lotterie), die staatliche Lotteriegesellschaft Frankreichs,
 FDJ (Radsportteam), ein französisches Radsportteam

Abkürzung